Patlabor:

 Patlabor — манга и аниме-франшиза.
 Patlabor — японский полнометражный аниме-фильм, режиссёра Мамору Осии.